Le tournoi de tennis de Budapest est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 25 au .

Anna Smashnova remporte le simple dames. En finale, elle bat Catalina Castaño, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Émilie Loit et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Budapest
Sport en Hongrie en 2005
Tennis en juillet 2005